Elisabeth Baumgartner (1889-1957), Zwitsers schrijfster
 Rudolf Baumgartner (1917-2002), Zwitsers violist en dirigent
 Klaus Baumgartner (1937), Zwitsers politicus
 Felix Baumgartner (1969), Oostenrijks skydiver en BASE-jumper 
 Jennifer Baumgardner (1970), Amerikaans schrijfster
 Brian Baumgartner (1972), Amerikaans acteur en filmproducent
 Nick Baumgartner (1981), Amerikaans snowboarder
 Zsolt Baumgartner (1981), Hongaars voormalig Formule 1-coureur
 Alexej Baumgärtner (1988), Duits langebaanschaatser